Иронду Мусаву-Кинг (; 8 января 1992, Либревиль, Габон) — габонский футболист, защитник клуба «Удинезе» и сборной Габона, на правах аренды выступающий за «Санкт-Галлен».

Карьера 
Начал футбольную карьеру в любительских клубах «Эрувиль» и «Мондевиль». В 2007 году перешёл в академию клуба «Кан». Дебютировал за первую команду 23 ноября 2012 года в матче против клуба «Анже». Забил единственный гол 4 октября 2014 года в матче против марсельского «Олимпика» на 84-й минуте.

1 июля 2013 года Иронду отправился в аренду в клуб «Пон-дю-Гар», за который провёл 20 матчей.

2 июля 2015 года Иронду перешёл в клуб Примеры «Гранаду», заключив контракт на 5 лет.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 LFP profile 
 
 
 
 

Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Кан»

Игроки ФК «Лорьян»

Игроки ФК «Тулуза»